Finch-Hatton ist der Name folgender Personen:

George Finch-Hatton, 10. Earl of Winchilsea, 5. Earl of Nottingham (1791–1858)
George Finch-Hatton, 11. Earl of Winchilsea, 6. Earl of Nottingham (1815–1887)
Murray Finch-Hatton, 12. Earl of Winchilsea, 7. Earl of Nottingham (1851–1898)
Henry Finch-Hatton, 13. Earl of Winchilsea, 8. Earl of Nottingham (1852–1927)
Guy Finch-Hatton, 14. Earl of Winchilsea, 9. Earl of Nottingham (1885–1939)
Denys Finch Hatton, britischer Großwildjäger (1887–1931)
Christopher Finch-Hatton, 15. Earl of Winchilsea, 10. Earl of Nottingham (1911–1950)
Christopher Finch-Hatton, 16. Earl of Winchilsea, 11. Earl of Nottingham (1936–1999)
Daniel Finch-Hatton, 17. Earl of Winchilsea, 12. Earl of Nottingham (* 1967)